Секвестр — временная передача принадлежащего кому-либо имущества на хранение постороннему лицу или органам власти; также секвестром называется принудительное временное изъятие частного имущества государством.

Гражданско-правовой секвестр
В римском праве, а по его примеру — и в некоторых европейских законодательствах, добровольный секвестр (временная передача самими спорящими лицами спорного имущества третьему лицу с тем, чтобы по окончании спора оно было отдано выигравшему процесс лицу) рассматривается как особый договор, хотя ко всем подробностям отношений применяются постановления о поклаже; римский иск для защиты этих отношений назывался depositi sequestraria actio. Законодательство также может предусматривать судебный секвестр, то есть временную передачу спорного имущества третьему лицу по решению суда как обеспечение иска.

Административный секвестр
В Российской империи административный секвестр (принудительное изъятие имущества) применялся в губерниях Царства Польского через особых секвестраторов в целях взыскания недоимок по налогам.

Также законодательство Российской империи позволяло генерал-губернаторам в местностях, объявленных на военном положении в целях поддержания общественного спокойствия и безопасности налагать секвестр на недвижимые имущества. Во время Первой мировой войны административный секвестр в Российской империи был наложен на находившиеся на российской территории торговые и промышленные предприятия и недвижимые имущества подданных вражеских государств.

См. также 
 Арест имущества

Примечания 

Гражданское право
Административное право